Terminal Velocity (terme anglais signifiant vitesse terminale) peut désigner :
 Terminal Velocity, film américain réalisé par Deran Sarafian en 1994 ;
 Terminal Velocity, jeu vidéo développé par Terminal Reality et édité par 3D Realms en 1995 ;
 , nouvelle de Blanche McCrary Boyd ;